Walter Bussmann oder Walter Bußmann ist der Name folgender Personen:

* Walter Bussmann (Skisportler) (1904–1957), Schweizer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer
 Walter Bußmann (Historiker) (1914–1993), deutscher Historiker